En physiologie, la défécation est l'acte d'expulser les matières fécales hors du corps.
 En chimie, la défécation est l'action qui consiste à clarifier un liquide contenant des impuretés.
 Defecation (sans accent) est le nom d'un groupe de grindcore britannique, fondé par Mick Harris Napalm Death